Борис Дмитриевич Цыганков: Цыганков, Борис Дмитриевич (род. 1950) — советский и российский психиатр.
 Цыганков, Борис Дмитриевич (род. 1998) — российский футболист.